Хайрулин — фамилия; имеет женскую форму Хайрулина.
 Хайрулин, Галимджан Михайлович (род. 1974) — советский и российский футболист, российский тренер.
 Хайрулин, Рамиль Ратмирович (род. 1985) — российский кинопродюсер, режиссёр и сценарист.
 Хайрулин, Юрий Зякиевич (род. 1972) — российский футболист.

 Хайрулина, Кристина Александровна (род. 1992) — российская футболистка.

См. также 
 Хайруллин